Анте Бркич (; род. 31 марта 1988) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2007). Тренер.

Чемпион Хорватии (2011).
В составе сборной Хорватии участник 3-х Олимпиад (2004—2006, 2012) и 4-х командных чемпионатов Европы (2007, 2011—2015).

Участник Кубка мира (2015 — уступил в 1-м раунде).

Дважды победитель командного первенства Боснии и Герцеговины (2012, 2014; «Широки Бриег»).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Хорватии